Il doppio del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e David Macpherson che hanno battuto in finale David Adams e Wayne Black 6-4, 6-4

Teste di serie

 Jim Grabb /  David Macpherson (campioni)
 Francisco Montana /  Javier Sánchez (primo turno)

 David Adams /  Wayne Black (finale)
 Neil Broad /  Piet Norval (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1998
ATP Tour 1998